Jonathan Jones (American footballspeler)
 Jonathan Jones (atleet)
 Jonathan Jones (honkballer), Mexicaans honkballer
 Jonathan Jones (journalist)
 Jonathan Jones (muzikant), een Amerikaans muzikant geboren in 1982

Zie ook
 Jo Jones